Асиля — малая река в Ишимбайском районе Башкортостана, приток Бриша (бассейн Зигана).

Впадает в Бриш чуть ниже по течению, чем Укулю.

По берегам реки произрастают клён и липа. От р. Асили до устья р. Ергазы меридионально проходит хребет Кадералы.

Притоки 
Впадают два крупных притока и несколько безымянных.
 река Мусауй (координаты устья )
 река Мшаси (координаты устья )

Находки 
При геологической съемке на р. Асиле отмечались находки фауны, предположительно палеозойской, в ашинской свите.

Примечания 

Бассейн Зигана
Реки Ишимбайского района